Antonio Maria Bononcini (Mòdena, 1677 - 1726), compositor italià 
 Giovanni Bononcini (Mòdena, 1670 - Viena, 1747), compositor considerat com el rival de Händel
 Giovanni Maria Bononcini (Montecorone di Zocca, Mòdena, 1642 - Mòdena, 1678), compositor i violinista italià